Воє́нний час — період фактичного перебування держави у стані війни з іншою державою.

Тлумачення 

У воєнний час в країні або в її окремих районах вводиться воєнний стан. Початком воєнного часу є оголошення стану війни або момент фактичного початку воєнних дій. Кінцем воєнного часу є оголошений день і година припинення стану війни (ст 4 закону України про оборону)а у випадку їх продовження після оголошеного строку — момент їх фактичного припинення.

Законодавча регламентація 

Законодавча регламентація поняття воєнного часу дається в Законі України «Про оборону України».

Основні параметри 

Воєнний час характеризується розривом дипломатичних, консульських та інших відносин, припиненням або зупиненням дії існуючих між воюючими країнами політичних, економічних та інших договорів; набранням чинності договорів, які регламентують закони і звичаї війни, а також договорів і угод, що регулюють відносини між воюючими і нейтральними країнами; застосуванням до громадян держави-противника спеціального режиму (обмеження свободи їхнього пересування, розпорядження майном, вчинення майнових угод тощо).

У воєнний час у країні або її окремих регіонах (районах) вводиться режим воєнного стану, відбуваються глибокі зміни в усіх сферах життя суспільства (в економіці, політиці, культурі та тому подібне). У внутрішньому житті країни вступають в дію специфічні закони воєнного часу, що покладають на громадян, установи та підприємства нові обов'язки в інтересах оборони держави (виконання законів воєнного часу, трудова повинність, участь у заходах цивільної оборони тощо); встановлюється підвищена відповідальність за непокору наказам і розпорядженням воєнних органів та інше. Норми сучасного міжнародного права (ст. 1 Гаазької конвенції 1907 «Про відкриття воєнних дій») передбачають обов'язковість оголошення війни, проте багато держав світу постійно порушують це положення.

Оголошення війни та укладення миру входить до компетенції вищих органів державної влади.

Див. також 
 Мирний час
 Стан війни
 Воєнний стан
 Мобілізація

Примітки

Джерела

Література 
 Воєнних дій припинення / О. В. Задорожній // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. — К. : Знання України, 2004. — Т. 1. — ISBN 966-316-039-X.

Посилання 
 Закони воєнного часу // 
 Закони воєнного часу // Словник професійної термінології для майбутніх фахівців Національної гвардії України / за ред. А. О. Пожидаєва. — К. : НАВС України, 2016. — 156 с. — УДК 11.161.2-027.561(038):351.743(477).
 Закон України «Про оборону України» м. Київ, 6 грудня 1991
 Закон України «Про правовий режим воєнного стану» м. Київ, 6 квітня 2000

Безпека
Політика
Воєнний стан
Військова термінологія
Особливий період